Ентьо́ (яп. 延喜 — ентьо, «тривала подовженість») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 923 по 931 роки.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Японське літочислення